Римская школа () :
 Римская школа — художественное движение XX-го века, основанное группой художников-экспрессионистов. 
 Римская школа — современное название группы композиторов эпохи Возрождения и раннего барокко, работавших в Риме в папской Сикстинской капелле во второй половине XVI и первой половине XVII веков.